Виньеро:

 Виньеро — французский крокетчик, полное имя неизвестно.
 Виньеро, Морис (1879—1953) — французский крокетчик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Виньеро дю Плесси, Арман Дезире де (1761—1800) — французский государственный политический деятель, генерал-кавалерист.
 Виньеро дю Плесси-Ришельё, Эммануэль Арман де (1720—1788) — французский военачальник и политический деятель, министр иностранных дел.
 Амадор де Виньеро дю Плесси, Жан Батист (1632—1662) — французский военачальник, генерал-лейтенант.